Barrussus är ett släkte av spindeldjur. Barrussus ingår i familjen Karschiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Barrussus